Słonowice ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz: Słonowice (Kazimierza Wielka)
 in der Woiwodschaft Pommern: Słonowice (Kobylnica) (ehemals Groß Schlönwitz, Kreis Schlawe)
 in der Woiwodschaft Westpommern: Słonowice (Brzeżno) (ehemals Schlönwitz, Kreis Belgard-Schivelbein)